Рапалльский договор — название двух международных соглашений, подписанных после первой мировой войны в итальянском городе Рапалло:
 Рапалльский договор (1920) — договор между Италией и Югославией
 Рапалльский договор (1922) — договор между Германией и Советской Россией